La Asociación Internacional de Estudiantes de Historia (International Students of History Association - ISHA) es una organización internacional no gubernamental de estudiantes de historia. Basado principalmente en Europa, los objetivos de ISHA son de facilitar la comunicación y proporcionar una plataforma de intercambio para estudiantes de historia y ciencias afines.  

ISHA se fundó en Budapest, Hungria, en mayo de 1990 gracias a la iniciativa de estudiantes  de historia que, tras la caída del Telón de Acero, quisieron forjar vínculos con sus colegas de Europa Occidental . En la actualidad, los miembros de ISHA incluyen más de 25 secciones en quince países, y varios observadores y miembros asociados, mientras que ISHA es miembro asociado de la Unión Europea de Estudiantes (ESU).  Además, ISHA coopera estrechamente con otras redes académicas, entre ellas la Red de Historiadores Preocupados,  la Red Europea de Historia y EUROCLIO, la Asociación Europea de Educadores de Historia.

Actividades 
A lo largo del año académico, las distintas secciones miembros se turnan para organizar varios seminarios y una Conferencia Anual, que . Por lo general, hay cuatro conferencias al año: la Conferencia de Año Nuevo, la Conferencia de primavera, la Conferencia de verano y la Conferencia anual, que tiene lugar en otoño. Estos eventos duran de quatro a siete días y tienen lugar con hasta cien estudiantes participantes de toda Europa. Comprenden  debates, conferencias y presentaciones sobre diversos temas, pero también ofrecen un programa cultural con visitas y excursiones en la ciudad host. Las actividades adicionales de networking y nocturnas están destinadas a dar oportunidades más informales para que los participantes se conozcan y, por lo tanto, amplíen sus conocimientos interculturales. 

Conferencias pasadas  

En 2009-10, ISHA participó en el proyecto "Conectar Europa a través de la historia: experiencias y percepciones de la migración en Europa", junto con EUROCLIO y The Europaeum, una organización de diez universidades europeas. 

En 2016-17, ISHA participó en el proyecto financiado por la Union EUropea "Aprender una historia que 'todavía no es historia'", junto con EUROCLIO y varios otros socios. El evento final (un debate público) tuvo lugar en la recién inaugurada Casa de la Historia Europea en Bruselas. 

En 2018, ISHA se asoció con la Asociación Internacional de Estudiantes de Física (IAPS) en una serie de conferencias denominada HyPe (HistorY and Physics Experience), que tuvo lugar en Bolonia, Italia.

Carnival 

Desde 1999, ISHA publica su propia revista Academica, Carnival, en la que los estudiantes pueden publicar sus propios artículos. Carnival es una publicación anual y está abierta a contribuciones de todos los estudiantes de historia y ciencias afines, miembros de ISHA o no.   Los artículos son peer-reviewed por un equipo de estudiantes de doctorado.

Estructura 
Los órganos de ISHA son:

 La Asamblea General (General Assembly o GA en breve), que actúa como el parlamento de la asociación. Los Miembros Activos pueden votar a través de un Delegado de su propia sección. La AG decide sobre las políticas de la asociación, la modificación de los Estatutos y el Reglamento, y en la Conferencia Anual elige a los Oficiales para el próximo período.
 La Junta Internacional (International Board o IB en breve) es el órgano ejecutivo de ISHA. Está integrado por cinco miembros: Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vicepresidentes (o un Vicepresidente y un Vicesecretario), quienes aplican los lineamientos que decreta la Asamblea General.
 El Consejo (the council) representa la principal ayuda de la Junta en el cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento de ISHA.
 El o la archivista es responsable de mantener y actualizar los archivos de ISHA. Además de una versión digitalizada, algunas partes de los Archivos ISHA están disponibles físicamente para su consulta en la Biblioteca de la Universidad Artes - Ladeuze de KU Leuven, ubicada en Ladeuzeplein en Lovaina.
 El Editor o Editora es el jefe del Consejo Editorial, que es responsable de publicar Carnival, la revista académica de la asociación.
 El o la webmaster tiene la tarea de mantener actualizado el sitio web de ISHA y las cuentas de redes sociales, inclusive Instagram, Linkedin, Facebook y Twitter.
 La Supervisión de Tesorería está compuesta por dos miembros y tiene la tarea principal de verificar el trabajo del tesorero.
 Los Comités están compuestos por un Portavoz designado y al menos un miembro más, y tambien de voluntarios. Cualquier Oficial, Miembro Activo o Miembro Pasivo de ISHA puede formar parte de los comités y asistir a las reuniones del comité. Los Comités ayudan a los Oficiales a dar forma a las ideas y políticas de ISHA. Actualmente, existen cinco Comités temáticos:
 El Comité de Red de Alumni y Doctorandos
 El Comité de Recaudación de Fondos
 El Comité de Gestión del Proyecto
 El Comité de Relaciones Públicas
 El Comité de Formación

Lista de secciones actuales (a partir de 2019)

Links 

 ISHA International
 Facebook
 Instagram
 Twitter
 Linkedin
 YouTube

Referencias

enlaces externos 
Sitio web oficial de ISHA

Página de Facebook de ISHA

¿La Asociación Internacional de Estudiantes de Historia (ISHA)? ! ¿Qué es esto y cómo ayuda a mi doctorado?
Organizaciones de historia